Товариство — багатозначний термін, який може визначати:
 Групу людей,  що перебувають у тісних стосунках; найближчий комусь колектив; середовище, коло знайомих.
 коло або група людей, взагалі пов'язаних певною спільністю (походженням, становищем у суспільстві, інтересами тощо). 
 близькі товариші, приятелі, друзі.  Уживається як звертання в значенні товариші. Дружба, приятельство.
 Теплі, товариські взаємини між кимсь, між членами якого-небудь колективу; близькість, заснована на прихильності, довір'ї, взаєморозумінні; дружба.
 групу осіб, які в даний момент, в якийсь період часу разом проводять дозвілля.
 спільне перебування з кимсь (де-небудь, під час чого-небудь, тощо); присутність кого-небудь.
 Організацію, об'єднання людей, які ставлять перед собою спільні завдання, мету, програму дій і відповідно діють для їх виконання, здійснення.
 Як історичний термін для позначення:
 військового угруповання козаків-запорожців (кіш, курінь) зі своєю системою управління, законами, звичаями тощо. 
 козаки, що не належали до старшини.

Форми ведення бізнесу 
 Господарське товариство — юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
 Акціонерне товариство — комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства (акціонерів).
 Публічне акціонерне товариство — організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі.
 Державне акціонерне товариство — відкрите акціонерне товариство, що створюється в порядку, передбаченому законодавством про підприємства і господарські товариства, не менше 75% акцій якого належать державі.
 Приватне акціонерне товариство — приватна компанія.
 Приватне акціонерне товариство — акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.
 Публічне акціонерне товариство — відкрите акціонерне товариство.
 Командитне товариство — товариство, в якому разом з одним чи більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).
 Повне товариство — товариство, всі учасники якого проводять спільну підприємницьку діяльність і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.
 Товариство з додатковою відповідальністю — господарське товариство в статуті якого передбачена конкретна майнова відповідальність учасників при недостатності засобів товариства.
 Товариство з обмеженою відповідальністю — товариство з чітко визначеними частками капіталу в статутному фонді кожного із засновників, що несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства лише в межах своїх вкладів.

Організації 
 Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка — українська громадська організація культурно-освітянського спрямування.
 Товариство Ісуса (Єзуїтський орден) — чернечий орден Римо-Католицької Церкви.
 Україна-Світ (товариство) — всеукраїнська громадська самоврядна організація, метою діяльності якої є розвиток співпраці з українцями за кордоном, зміцнення їхніх зв'язків з прабатьківщиною та об'єднання зусиль світового українства в розбудові Української держави.
 Українське біблійне товариство — християнська неконфесійна спілка, що займається перекладом та розповсюдженням Біблії та її окремих книг в Україні.

Наукові товариства 
 Наукове товариство — товариство, яке об'єднує фахівців з певної наукової дисципліни (гуманітарної, природничої, технічної). Діяльність товариства зазвичай поширюється на певний регіон, державу або мовний чи культурний простір. Наукове товариство може мати інтернаціональний характер, об'єднуючи фахівців з різних країн.
 Наукове товариство імені Шевченка — всесвітня українська академічна організація, багатопрофільна академія наук.
 Лондонське королівське астрономічне товариство — наукове товариство, засноване як Астрономічне товариство у Лондоні 1820 року для підтримки астрономічних досліджень.
 Лондонське королівське товариство — провідне наукове товариство Великої Британії, одне із найстаріших у світі.
 Українське наукове товариство — засноване у 1907 у Києві з ініціативи професора Михайла Грушевського (і під його головуванням) за зразком Наукового Товариства імені Шевченка у Львові з метою організації наукової праці й її популяризації українською мовою.
 Наукове товариство імені Шевченка у Канаді

Наукові товариства США

Історичні організації 
 Київське літературно-артистичне товариство — громадське об'єднання артистів, художників, літераторів, учених, що діяло в Києві в 1895—1905 роках.
 Луг (товариство) — руханково-пожежне товариство в Галичині, засноване у 1925 році.
 Південне товариство декабристів — таємна революційна організація декабристів в Україні.
 Січ (товариство) — спортивно-пожежно-руханкове товариство, поширене в 1900—1903 роках у Галичині, а також на Буковині, Закарпатті та в еміграції.
 Сокіл (товариство) — тіловиховне товариство, яке відіграло значну роль у національному відродженні слов'янських народів, зокрема чехів.
 Україна (товариство) — товариство, створене 1 жовтня 1960 в Києві на базі республіканського відділу радянського Комітету «За повернення на Батьківщину».

Посилання 
 Товариство //